Plaats in Indonesië
 Siwuran (Garung), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Siwuran (Maduran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java